Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 905 dans le monde.

 Route 905 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France